Wilhelm von Efferen ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Efferen (Ritter), deutscher Deutschordensritter
 Wilhelm von Efferen (Bischof) (auch Wilhelm von Effern; 1563–1616), deutscher Geistlicher, Fürstbischof von Worms